Herroepingsrecht (België)
 Bedenktijd - zakelijk recht voor kopers om binnen een bepaalde tijd af te zien van een aankoop bij verkoop of afstand of colportage